Roland Fantom X — клавишная музыкальная рабочая станция производства компании Roland.

Впервые название «Fantom» было использовано для инструмента Roland FA-76, созданного на основе звукогенераторного модуля XV-5050 в 2002 году. По многим техническим характеристикам (отсутствие семплера, флоппи-диск в качестве носителя информации) инструмент существенно уступал конкурирующим моделям, прежде всего Korg Triton и Yamaha Motif. В связи с этим в 2003 году был выпущен переработанный вариант — Roland Fantom S, оборудованный семплером, USB-портом и слотом для карт памяти SmartMedia. Модификация Fantom X появилась на свет в 2004 году. В целом её дизайн заимствован у Fantom S, однако были увеличены полифония, объём наращиваемой оперативной памяти семплера, а также общее количество волновых форм. Последней доработкой на сегодняшний день является расширение операционной системы Audio Track Expansion, добавляющее в секвенсер инструмента 8 аудиодорожек и позволяющее осуществлять семплирование непосредственно в трек (). Одновременно с расширением Audio Track Expansion в 2005 году был создан более бюджетный вариант инструмента — Fantom Xa, отличающийся несколько усечёнными возможностями.

В настоящий момент Roland Fantom X, наряду с Yamaha Motif и Korg Triton, входит в так называемую «большую тройку» наиболее популярных профессиональных клавишных инструментов. Для создания звука используется 4 волновых слоя, каждый с собственной огибающей и мультирежимным фильтром с резонансом, 3 назначаемых генератора низкой частоты (LFO1, LFO2, Step LFO) и 6 процессоров эффектов (3 разрыва, ревербератор, хорус, задержка и многополосный компрессор). Характер взаимодействия волновых форм, а также маршрутизация прохождения сигнала через фильтры и генераторы огибающих определяются при помощи алгоритмов (по 10 вариантов для каждой пары слоёв). Для управления в реальном времени используются джойстик, инфракрасный контроллер D-Beam, 4 вращающихся регулятора, 2 ножных педали и 2 кнопки.

Пользовательский интерфейс Fantom X построен на основе цветного жидкокристаллического дисплея (320×240 точек) и включает в себя большое количество функций, ранее характерных только для операционных систем персональных компьютеров. Например, это ярлыки для быстрого доступа к страницам (Clip Board), сменные хранители экрана, цветовые схемы, обои рабочего стола, блокнот для записи текстов и аккордов, встроенный справочник (на английском языке). Подборка тембров Fantom X в целом универсальна, однако обладает выраженным тяготением к поп-музыке, электронной танцевальной музыке, оркестровой музыке, а также к саундтрекам для фильмов и спектаклей. Микширование звукового набора Fantom X производил американский продюсер и звукорежиссёр Дэн Блессингер (, Martinsound Studios), работавший с такими исполнителями, как Барбра Стрейзанд и Принц. В своих выступлениях и записях звучание Fantom X используют Мадонна, Шакира, другие известные музыканты.

Синтезаторы Roland
Клавишные музыкальные инструменты
Электронные музыкальные инструменты